Aetobatus är ett släkte av rockor. Aetobatus ingår i familjen örnrockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Örnrockor
Aetobatus